Sanzao bezeichnet:

 Sanzao (Anzhou) (桑枣镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Anzhou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Sanzao (Funing) (三灶镇), Großgemeinde im Kreis Funing in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Sanzao (Jinwan) (三灶镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jinwan in der chinesischen Provinz Guangdong